Le col de Vence peut désigner à la fois :

 le col de Vence (Alpes-Maritimes), dans les Préalpes de Castellane
 le col de Vence (Isère), dans le massif de la Chartreuse